Rosanna (voornaam), een meisjesnaam
Rosanna Arquette, een Amerikaans actrice
Rosanna Davison, een Iers model
Rosanna (single), een single van de Amerikaanse band Toto
Rosanna (film), een film uit 1953
Rosanna (rivier), een rivier in Oostenrijk
Rosanna (Victoria), een buitenwijk van Melbourne